Léglise Sant'Aspreno al Porto (en italien : Chiesa di  Sant'Aspreno al Porto ou encore chiesa di Sant'Aspreno ai Tintori) est un lieu de culte de Naples qui se trouve  via Sant'Aspreno près du port adossée au Palais de la Bourse et dont la construction serait antérieure au .

Histoire 
Selon la tradition, l'habitation de saint   était située dans une grotte. 
L'église originale a été construite avant le , elle a été restaurée par la suite au  à l'initiative du marchand Salvatore Perrella en reconnaissance de grâces reçues. En 1895 elle a été de nouveau remaniée et englobée dans le Palazzo della Borsa.

L'intérieur 
 Le vestibule caractérisé par les colonnes provenant du cloître San Pietro ad Aram, démoli à la fin du .
 Le bénitier en marbre, issu d'une urne funéraire romaine. 
 À gauche du maître-autel, les transennes en marbre, datant des , présentant des décorations d'étoffes orientales et comportant sur le bord d'une épitaphe grecque le nom des époux Campulo et Costanza.
 Sous la chapelle, un escalier mène à la crypte, construite à l'intérieur d'un ancien édifice thermal romain en hypogée d'époque non précisée et où est situé un autel du .

Bibliographie 
 Vincenzo Regina, Le chiese di Napoli. Viaggio indimenticabile attraverso la storia artistica, architettonica, letteraria, civile e spirituale della Napoli sacra, éditeur Newton e Compton editore, Naples, 2004.
 Antonio Emanuele Piedimonte, Napoli Segreta, éditions Intra Moenia, 2006.

Articles connexes 
 Naples
 Basilique San Pietro ad Aram
 Liste des églises de Naples
 Église Sant'Aspreno ai Crociferi, autre église de Naples dédiée à saint Aspren

Sources

Notes et références

Liens externes 
 
  Église Sant'Aspreno al Porto sur le site  Napoligrafia.it

Aspreno al Porto
Architecture paléochrétienne
Architecture préromane
Patrimoine du VIIIe siècle
Patrimoine du XVIe siècle
Église fondée au VIIe siècle